Tímea Babos era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Isabella Holland 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Casey Dellacqua (campionessa)
 Olivia Rogowska (semifinali)
 Isabella Holland (finale)
 Sacha Jones (quarti di finale)

  Misa Eguchi (semifinali)
  Arina Rodionova (primo turno) 
  Sally Peers (primo turno)
  Emily Webley-Smith (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

William Loud Bendigo International 2011